Очёсо-Рудня () — упразднённая деревня, входившая в состав Демьянковского сельсовета Добрушского района Гомельской области Беларуси.

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и радиоактивным загрязнением все жители, 65 семей, переселены в 1990—1992 годах в чистые места.

География

Расположение 
В 26 км на северо-восток от районного центра Добруш и железнодорожной станции в этом городе, в 54 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по автодороге с Добрушем.

В деревне нет жилых домов (2004 год). Планировка — почти прямолинейная улица, с меридианной ориентацией, к которой примыкает короткая прямолинейная улица. На юге, за рекой, небольшой обособленный участок застройки. Застройка деревянными домами.

Гидрография 
Река Очёса (приток реки Ипуть, в бассейне Днепра).

История 
По письменным источникам деревня известна с XIX века, как деревня в Белицкого повета Могилёвской губернии. С 1834 года действовала кирпичная церковь. Через деревню проходила почтовая дорога из Новозыбкова в Белицу. С 1880 года действовал хлебозапасный магазин. В 1885 году в деревне работала водяная мельница. В 1897 году — корчма, в Вылёвской волости Гомельского повета. В 1901 году начала работать винокурня. В школе в 1907 году было 29 учеников. В 1926 году в деревне работали лавка, почтовое отделение, начальная школа.

С 8 декабря 1926 года по 8 января 1965 года центр Очёса-Руднянского сельсовета Добрушского, с 4 августа 1927 года Ветковского районов Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1931 году работали маслозавод, паровая мельница, кузница.

Во время Великой Отечественной войны оккупирована с августа 1941 года по 27 сентября 1943 года. За это время ими было убито 24 мирных жителя. В бою за деревню в 1943 году погибло 17 советских солдат, похороненных в братской могиле на южной окраине деревни. На фронтах войны погибли 131 житель деревни.

В 2005 году деревня Очесо-Рудня исключена из данных по учёту и регистрации административно-территориальных и территориальных единиц как фактически несуществующий населённый пункт.

Население

Численность 
 1992 год — жителей нет (переселены).

Динамика 
 1885 год — 75 дворов, 455 жителей.
 1897 год — 85 дворов, 571 житель.
 1909 год — 86 дворов, 543 жителя.
 1926 год — 124 двора, 601 житель.
 1959 год — 911 жителей (согласно переписи).
 1992 год — жителей нет (переселены).

Достопримечательность 

 Братская могила (1943)

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Исчезнувшие населённые пункты Добрушского района 
Населённые пункты Чернобыльской зоны отчуждения (Белоруссия)